Епи́скоп Тара́сий (, в миру Гео́ргий Иа́ковлевич Кандела́ки, ; ) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Цилканский.

Биография 
Родился в 1871 году в семье мелких дворян, принадлежавших к старинному роду Канделаки.

Окончил три класса Тбилисской грузинской гимназии и школу псаломщиков в Кватахевском монастыре в 1890 году.

Состоял псаломщиком с 1891 года. 15 мая 1900 года принял монашеский постриг, 16 мая 1900 года возведён в сан иеродиакона в Шуамтинском монастыре недалеко от Телави, 17 мая того же года возведён в сан иеромонаха и назначен казначеем Алавердского и Тетригеоргиевского монастырей.

В октябре 1902 года переведён в Хирсский монастырь.

В 1903 году переведён в Херсонскую епархию, где архиерейскую кафедру занял епископ Кирион (Садзаглишвили), впоследствии — католикос-патриарх Кирион II, служил его секретарём.

В 1904 году вместе с епископом Кирионом переведён в Орловскую епархию экономом архиерейского дома, в 1906 году назначен экономом архиерейского дома в Сухумской епархии (снова при епископе Кирионе). Назначен членом епархиальнаго о бедных духовного звания попечительства.

В 1908 году после увольнения епископа Кириона на покой переведён в Тбилисский Преображенский монастырь.

В 1914 году командирован священником полевого госпиталя № 432 на Турецкий фронт.

Указом императора Николая II награждён орденом святой Анны III степени.

8-17 сентября 1917 года архимандрит Тарасий принял активное участие в работе церковного совета.

По упразднении монастыря назначен настоятелем Сакобской церкви Сигнахского района и благочинным в 1925 году.

Затем был настоятелем Тбилисской Николаевской церкви и Владикавказской (с 1931 года — Орджоникидзевской) грузинской церкви Святой Равноапостольной Нины.

В 1933 году в церкви Святой Равноапостольной Нины в Орджоникидзе крестил младенца Ираклия Шиолашвили (впоследствии католикос-патриарх Илия II).

27 марта 1938 года переведён в Мцхету заместителем настоятеля собора Светицховели.

19 марта 1939 года хиротонисан во епископа Цилканского, с оставлением в должности заместителя настоятеля собора.

Существуют свидетельства, что перед епископским назначением являлся настоятелем Шио-Мгвимского монастыря.

В последние годы жизни часто болел. Скончался в 1951 году в возрасте 80 лет, похоронен в церковной ограде в Светицховели.

В 2008 году в одной из рукописей автографического сборника, составленного архимандритом Тарасием (Канделаки), было найдено неизвестное стихотворение Акакия Церетели «Голос».

Примечания

Источники 
 ГА РФ. Ф. Р-6991. Оп. 7. Д. 113.

Ссылки 
 ქართველი მღვდელმთავრები (XX—XXI საუკუნეები)

Епископы Грузинской православной церкви
Канделаки
Похороненные в Светицховели